Frigi – antico popolo indoeuropeo insediato in Anatolia
Frigia – regione storica dell'Anatolia abitata dai Frigi
Lingua frigia – lingua indoeuropea parlata dai Frigi
Modo frigio – antico modo musicale
Berretto frigio – un antico copricapo